Алексе́й Алексе́евич Водя́гин (10 января 1925, Москва — 21 апреля 1991, Москва) — советский футболист и тренер. Игровое амплуа — полузащитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1951). Заслуженный тренер РСФСР (1980).

Выступал с публикациями в еженедельнике «Футбол-Хоккей».

Карьера

Клубная 
С 14 лет выступал за юношескую команду столичного «Металлурга», вскоре оказался в другом московском клубе — «Строитель». Во время Великой Отечественной войны не подлежал демобилизации по молодости. В 1943 году поступил в ГЦОЛИФК и почти до конца войны выступал за команду военного факультета этого учебного заведения.

В 1945 году перешёл в ЦДКА, в матчах первых команд появлялся на поле дважды. В 1946 году армейцы передали Водягина в главную студенческую команду страны — московский «Буревестник», выступавшую во втором эшелоне чемпионата СССР. Перед стартом сезона-1947 вернулся в ЦДКА, где стал одним из ведущих игроков. В 1952 году, когда ЦДКА был расформирован, Водягин попал в армейский коллектив города Калинина, затем играл в команде МВО, два сезона провёл в столичном «Динамо», завершил карьеру в «Крыльях Советов» (Куйбышев). Всего сыграл в высшей лиге чемпионата СССР 162 матча и забил 17 мячей.

Тренерская 
Тренировал команды «Химик» (Новомосковск), «Электрон» (Новгород), «Трудовые резервы» (Ворошиловград), «Знамя» (Ногинск), «Судостроитель» (Николаев), работал тренером СДЮШОР «Динамо» (Москва) — 1977—1989 гг. В футбольной школе подготовил Р. Атаулина и С. Некрасова.

Работал начальником в «Торпедо» (Москва) (1956) и «Волге» (Калинин) (1964, по июль).

Достижения 
 Чемпион СССР (4): (1947, 1948, 1950, 1951).
 Обладатель Кубка СССР (3): (1948, 1951, 1953).
 Входил в список 33 лучших футболистов сезона — 2 раза: № 1 — 1950, № 2 — 1948.
 В 1980 команда воспитанников СДЮШОР «Динамо» (Москва) стала победителем всесоюзных соревнований специализированных футбольных школ.

Ссылки 
 Человек, наводивший мосты
 Алексей Водягин на www.kanonir.com 
 Могила А. А. Водягина на Калитниковском кладбище 

Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Буревестник» Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Крылья Советов»
Заслуженные мастера спорта СССР
Футбольные тренеры СССР
Заслуженные тренеры России
Тренеры ФК «Заря» Луганск
Тренеры ФК «Химик» Новомосковск
Тренеры ФК «Николаев» Николаевская область
Тренеры ФК «Арсенал» Тула
Тренеры ФК «Знамя» Ногинск
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Похороненные на Калитниковском кладбище